Tifón Francisco puede referirse a:

Tifón Francisco (2001).
Tifón Francisco (2013).
Tifón Francisco (2019).